Константин Нилович Субботин (1921—1993) — советский конструктор ракетной техники, учёный в области аэроупругости и прочности крылатых ракет, лауреат Государственной премии СССР.

Биография

Ранние годы 
Константин Нилович Субботин родился в 1921 году в Чите. В 1947 году окончил МАИ и был направлен на работу в посёлок Иваньково, в филиал ОКБ-155 А.И. Микояна (ныне МКБ «Радуга»).

Работа в авиационной промышленности 
Деятельность Константина Ниловича была посвящена разработке методов исследования статической и усталостной прочности «летательных аппаратов одноразового применения» (крылатых ракет).

В 1953 году защитил кандидатскую диссертацию.

Смерть 
Константин Нилович жил в Дубне, он умер в 1993 году.

Награды и звания 
 Орден Октябрьской Революции
 Орден "Знак Почёта"
 Лауреат Государственной премии СССР

Примечания

Ссылки 
 СУББОТИН Константин Нилович

Кандидаты технических наук
Выпускники Московского авиационного института